kankan – taniec
 Kankan – miasto w Gwinei
 Kankan – prefektura w Gwinei
 Kankan – region w Gwinei
Kankan – film z 1960 roku w reżyserii Waltera Langa

Zobacz też: cancan – muzyczna forma taneczna.